Oehmke ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Oehmke (1867–1943), deutscher Tierarzt
 Philipp Oehmke (* 1974), deutscher Journalist und Autor